Salentino – inerente al Salento
 Dialetto salentino – insieme di dialetti romanzi parlati nel Salento
Salentino – contrada di Acquaviva delle Fonti
 Zona archeologica di Salentino – sito archeologico nel comune di Acquaviva delle Fonti

Pagine correlate 
Salentini

Altri progetti